Административное деление Катара — Катар разделен на 8 муниципалитетов ( — баладийят). Последним, в 2015 году, был создан Эш-Шахания.

Примечания

Ссылки 
 Municipalities of Qatar, Statoids.com